

Sciences et techniques 
 En géologie planétaire, les plana (pluriel de planum) sont des hauts plateaux ou des plaines élevées.

Patronyme 

 Georgette Plana (1917-2013), une chanteuse française ;
 Giovanni Antonio Amedeo Plana (1781-1864), un astronome et mathématicien italien ;
 Tony Plana (1954-), un acteur américain.

Toponyme 

 Plana, un village situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;

 La Plana, comarque historique du Pays valencien ;

 Plana, un village situé dans la municipalité de Kolašin ;

 Plana, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
 Plana, une localité située dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje ;
 Plana, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
 Velika Plana, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Podunavlje.

Homonymie de localités